Anthony Buttigieg (1962), Maltees politicus en arts
 Anton Buttiġieġ (1912–1983), Maltees politicus en dichter, president van Malta tussen 1976 en 1981
 Chasten Buttigieg (1989), Amerikaans onderwijzer, auteur en activist
 John Buttigieg (1963), Maltees voetballer en voetbaltrainer
 John Buttigieg (rugbyspeler) (1977), Australisch rugbyspeler
 Joseph Buttigieg (1947–2019), Maltees-Amerikaans literatuurwetenschapper, vertaler en hoogleraar
 Mark Buttigieg (1966), Australisch politicus
 Michael Franciscus Buttigieg (1793–1866), Maltees priester, bisschop van Gozo
 Pete Buttigieg (1982), Amerikaans politicus, burgemeester van South Bend tussen 2012 en 2020
 Ray Buttigieg (1955), Maltees dichter en musicus
 Robbie Buttigieg (1936–2004), Maltees voetballer

Achternaam